Anglické slovo Vanguard má několik významů. Pochází z francouzského vojenského výrazu Avant-garde, které znamená předvoj.

Dále se může jednat o:

Kosmický výzkum 
 Program Vanguard – americký kosmický program, jehož cílem bylo umístění první družice na oběžnou dráhu
 Vanguard (raketa) – americká nosná raketa, používaná na přelomu 50. a 60. let 20. století

Námořnictvo 
Jméno Vanguard nesla řada britských vojenských plavidel, např.: HMS Vanguard (23)

Letectví 
 Vickers Vanguard – britské dopravní letadlo
 P-66 Vanguard – americký bojový letoun z období druhé světové války

Ostatní 
 Vanguard Group – americká akciová společnost pro správu investic
 Vanguard (hudební skupina) – finská kapela